La Nordisk Mesterskap 1924-1928 di calcio fu la 1ª edizione del torneo. La Nazionale vincitrice fu la .

Formula 
Ciascuna nazionale affrontava tutte le altre per cinque volte, per un totale di dieci incontri per squadra. Erano attribuiti due punti alla vittoria, uno al pareggio e zero per la sconfitta.

Risultati

1924

1925

1926

1927

1928

Classifica finale

Classifica marcatori

Collegamenti esterni 
 
 

1924-1928
Calcio nel 1924
Calcio nel 1925
Calcio nel 1926
Calcio nel 1927
Calcio nel 1928